Bravo (Brabant Vervoert Ons) is de merknaam waaronder het stads- en streekvervoer in Noord-Brabant wordt uitgevoerd. De huidige exploitanten zijn Arriva en Hermes (dochteronderneming van Connexxion).

Geschiedenis 

Bravo is gelanceerd op 11 december 2016 en vervangt hiermee de in december 2009 gelanceerde campagne Goed Bezig BUS.

Met de nieuwe concessie Zuidoost-Brabant vallen alle openbaar vervoeractiviteiten onder de provincie Noord-Brabant. Vervoerder Hermes rijdt met ingang van deze concessie direct in de eigen Bravo-huisstijl. In de loop van 2017 ging ook Arriva in de concessies Oost-Brabant en West-Brabant rijden in de Bravo-huisstijl. Op deze manier kwam er één huisstijl voor de gehele provincie Noord-Brabant hetgeen een wens van de provincie was.

De merknaam Bravo wordt verder uitgerold met producten zoals leenfietsen, deeltaxi's en deelauto’s. Sinds juli 2018 heeft Bravo ook een eigen HOV-netwerk onder de naam Bravodirect.

Lijnnetwerk 
Bravo verzorgt het openbaar vervoer in de regio's Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom (concessie West-Brabant), Tilburg, 's-Hertogenbosch, Waalwijk en Oss (concessie Oost-Brabant) en Eindhoven, Uden en Helmond (concessie Zuidoost-Brabant). In Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond wordt een stadsdienst gereden.

Externe links 
 Website Bravo

Bus in Nederland
Arriva Nederland
Connexxion